Гре́йсон або Ґре́йсон () — прізвище шотландського або ірландського походження а також, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Грейсон (прізвище)
 Грейсон (ім'я)

Топоніми

Грейсон — місто, штат Джорджія
 Грейсон — місто, штат Кентуккі
 Грейсон — місто, штат Оклахома
 Грейсон — селище, штат Луїзіана
 Грейсон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Грейсон — округ (графство) у штаті Вірджинія
 Грейсон — округ у штаті Техас.